Mount Rainier má více významů:

 Mount Rainier – stratovulkán a národní park ve státě Washington v USA, asi 87 km jihovýchodně od města Seattlu
 Mount Rainier (Maryland) – malé město ve státě Maryland v USA
 Mount Rainier (souborový systém) – název souborového systému s paketovým zápisem, který je podobný formátu UDF a masivně se využívá v počítačových mechanikách CD-RW.